Duboys-Fresney bzw. Duboys Fresney ist der Familienname folgender Personen:
 Étienne Albert Duboys Fresney (1837–1907), französischer Politiker
 Étienne Duboys Fresney (1805–1893), französischer General und Politiker, Deputierter und Senator
 Jacques Duboys-Fresney (1873–1956), französischer Politiker, Deputierter, Mitglied der Ehrenlegion
 Joseph Duboys-Fresney (1812–1872), französischer Politiker, Deputierter

Siehe auch:
 Duboys